Шурма — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Фамилии 
 Шурма — свирепый бог в мифологии коми.
 Шурма, Игорь Михайлович (род. 1958) — украинский политик и государственный деятель.
 Шурма, Ростислав Игоревич (род. 1983) — генеральный директор ПАО «Запорожсталь» с 30 июля 2012 года, депутат Донецкого областного совета 6-го созыва.

Населённые пункты 
 Шурма — село в Уржумском районе Кировской области.

См. также 
 Шурма-Никольский — починок в Уржумском районе Кировской области.
 Верхняя Шурма — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Новая Шурма — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.